Granyena ist der Name folgender Orte in Katalonien:

 Granyena de Segarra, eine Stadt in der Provinz Lleida
 Granyena de les Garrigues, eine Stadt in der Provinz Lleida